Воропаево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Воропаево — городской посёлок в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Воропаево — село в Железногорском районе Курской области.